Гран-при Франции 1976 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 4 июля 1976 года на трассе Поль Рикар.

В команде «Энсайн» Патрик Нэве заменил Криса Эймона, пострадавшего в аварии на предыдущем этапе в Швеции. В строй вернулись Жаки Икс и Анри Пескароло, покидавшие чемпионат для участия в гонках в Ле-Мане, также в кокпит второго «Хескета» вернулся Гай Эдвардс. После квалификации на первом ряду стартового поля обосновались Джеймс Хант и Ники Лауда. Старт лучше удался австрийцу, захватившему лидерство, но уже на восьмом круге на его «Феррари» развалился коленвал и лидерство перешло к Ханту. Клей Регаццони пытался угнаться за англичанином, но на 17 круге на его машине также вышел из строя двигатель. Хант лидировал на протяжении всей оставшейся дистанции и одержал победу. Сход Ронни Петерсона и проблемы с двигателем у Шектера открыли дорогу на подиум Джону Уотсону, который первоначально был дисквалифицирован из-за несоответствия в размерах заднего диффузора, но позже третье место ему было возвращено.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-8 Ники Лауда

9-54 Джеймс Хант

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции